Четя () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Галда-де-Жос.
 Четя () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Бород.